Blieck est un nom de famille juif et une variante du nom de famille Blick. D'autres variantes sont: Bleich, Blech, Block ou Bloch. Le nom est d'origine juive allemande ashkénaze et a évolué avec la migration de la population juive d'un pays à l'autre.

Origine 

Sous la forme « Blieck » on retrouve le patronyme principalement aux Pays-Bas et en Belgique.

Alexandre Beider, linguiste et auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine des études des noms juifs (onomastique juive), décrit l'origine du patronyme dans son livre A Dictionary of Jewish Surnames from Galicia. La Galicie est une région dans l'actuelle Pologne et l'Ukraine, et d'où provient probablement l'origine du nom. Le nom se propage principalement vers l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France.

Bien qu’il n’ait pas été juif Léopold Ritter von Sacher-Masoch (1836-1895) a d’évidence influencé certains juifs qui ont conservé des surnoms péjoratifs tels que Grob, rugueux ; Gruber, vulgaire ;  Billig, pas cher…
Le nom de famille Blieck possède une variante en hébreu Blück et qui est lié au yiddish et à l'allemand Billig qui en réalité signifie Prix honnête mais sous l'influence prussienne durant une période ou les juifs sont persécutés le nom Billig prendra un sens vulgarisé, ce qui pousse certains juifs à changer leur nom de famille. Billig deviendra même une sorte d'insulte sous le régime nazi.

Le nom Blieck est adopté aux Pays-Bas et en Belgique comme un nom typique du pays. Peu de personnalités ont un lien avec leurs origines. Le nom est également souvent lié avec la Brème bordelière (Blicca bjoerkna), un poisson d'eau douce à écailles proche de la brème ou de la carpe et que l'on trouve dans les cours d'eau entre la Russie et l'Europe Occidentale.

Personnalités portant le patronyme Blieck 
 Alain Blieck (1949-2022), paléontologue français
 Daniël de Blieck (1610-1673), peintre néerlandais
  (1805-1880), écrivain
 Joseph De Blieck (1866-1927), homme politique belge, sénateur
 Jo de Blieck (1942-), sculpteur belge
 Marc De Blieck, photographe et peintre
 Maurice Blieck (1876-1922), peintre belge
  (1878-1943)
  (1873-1919), écrivain et romancier belge
 Paul Blieck (1867-1901), peintre
 Pieter Blieck (1812-?), peintre néerlandais
 René Blieck (1910-1945), journaliste belge, poète, avocat et juriste

Références